Alm, även skrivet Ahlm, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna.
 Alm: 5619
 Ahlm: 564
Totalt blir detta 6183 personer. Namnet har i mindre utsträckning använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Alm eller med varianter av detta namn

 Alexandra Alm Nylén (född 1992), röstskådespelare
 Andreas Alm (född 1973), fotbollsspelare
 Angelica Alm (född 1980), pianist
 Ann-Sofie Alm (född 1971), restaurangägare och politiker, moderat
 Anna Alm (1862–1958), författare
 Auda Alm-Eriksson (1888–1959), författare och lärare
 Axel Alm (1815–1872), byggmästare

 Bertil Alm (1934–2010), militär
 Birger Ahlm (1915–1997), militär
 Birgitta Alm (född 1937), skådespelare och TV-producent
 Bruno Alm (1894–1970), teknisk direktör
 Bruno Alm (arkitekt) (1920–2014)

 Carl August Alm (1872–1955), smed och entreprenör
 Carl-Johan Alm (född 1969), stavhoppare
 Carl-Olof Alm (1925–1996), skådespelare
 Charlotta Alm (1805–1845), balettdansare

 Dagny Alm (1902–1985), författare
 Daniel Alm (född 1971), pastor och ledare inom pingströrelsen

 Emil Alm (1878–1963), elektroingenjör
 Erling Alm (född 1947), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Ernst Alm (1900–1980), längdskidåkare

 Folke Alm (1917–2002), musikdirektör, pedagog och tonsättare

 Gudrun Alm Carlsson (född 1939), radiofysiker, professor
 Gunnar Alm (1889–1962), fiskeribiolog
 Gustav Alm  (1877–1944), finländsk författare, pseudonym för Richard Malmberg
 Göran Alm (1945–2020), konstvetare

 Harald Alm (1897–1976), skolman

 Ivar Alm (1897–1973), religionspsykolog

 Janine Alm Ericson (född 1973), politiker, miljöpartist
 Jenny Alm (född 1989), handbollsspelare
 Johan Alm (född 1992), ishockeyspelare
 Josef Alm (1889–1957), militärhistoriker
 Josef Alm (spelman) (1880–1946)

 Kerstin Alm (född 1949), åländsk politiker, centerpartist
 Kjell Ahlm (1927–2003), kortdistanslöpare
 Kristian Alm (född 1958), journalist

 Maja Alm (född 1988), orienterare
 Marcus Ahlm (född 1978), handbollsspelare
 Maria Alm Norell (född 1978), skådespelare

 Nick Alm (född 1985), konstnär
 Nils Oskar Alm (1850–1923), småskollärare och orgelbyggare
 Noél Alm Johansson (född 1969), innebandytränare

 Per Alm (född 1943), läkare, professor i patologi
 Petter Alm (1858–1917), amatörorgelbyggare

 Rasmus Alm (född 1995), fotbollsspelare

 Sigfrid Alm (1887–1960), präst
 Sven Alm (1919–2010), militär och segelflygare
 Sören Alm (1920–2016), skådespelare

 Tobias Alm (född 1985), konstnär och konsthantverkare
 Torsten Alm (1859–1910), direktör i byggnadsbranschen

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn